«Antonio Ramírez» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Ramírez - puede referirse, en esta enciclopedia:

Personajes 
 a Antonio Ramírez de Haro, noble y religioso español;
 a Antonio Ramírez, militar argentino;
 a Antonio Ramírez González, médico y cirujano colombiano;
 a Antonio Ramírez Cruz, músico, cantante y compositor mexicano;
 a Antonio Ramírez Martínez, futbolista español - conocido como "Toño";

Nombre compuesto 
 a José Antonio Ramírez López, jurista español;
 a José Antonio Ramírez Lozano, autor español;
 a Antonio José Ramírez Salaverría, obispo católico venezolano.